Андрі́єво-Іва́нівська сільська́ ра́да — орган місцевого самоврядування Андрієво-Іванівської сільської громади в Березівському районі Одеської області. Утворена в 1922 році.

Склад ради 
Рада складається з 16 депутатів та голови.
 Голова ради: Тритишний Сергій Борисович
 Секретар ради: Таранюк Надія Гаврилівна

Керівний склад попередніх скликань 

Примітка: таблиця складена за даними сайту Верховної Ради України

Депутати 
За результатами місцевих виборів 2010 року депутатами ради стали:

За суб'єктами висування

Примітки

Джерела 
 

Андрієво-Іванівська сільська громада
Ради громад Одеської області